45-я стрелковая дивизия — воинское соединение РККА в период Гражданской и Второй мировой войн. В 1932 году 45-я стрелковая дивизия была обращена на формирование 45-го механизированного корпуса. В 1935—1938 годах сформирована новая дивизия с тем же номером и той же нумерацией частей.

Полное наименование 
45-я стрелковая Волынская ордена Ленина Краснознамённая дивизия

Формирование 1919 года 
Сформирована на Украине (в районе Одессы) приказом РВС 12-й Армии от 16.06.1919 г. из частей 3-й Украинской советской армии, в основном — 5-й Украинской советской дивизии, и повстанческих отрядов.

После того, как в январе 1919 года румынские войска подавили Хотинское восстание в Северной Бессарабии, из эвакуировавшихся на левый берег Днестра повстанцев была сформирована Особая Бессарабская бригада, которая в дальнейшем была включена в состав 45-й стрелковой дивизии РККА.

Гражданская война 
1919 год

С 14 августа 1919 г. входила в состав Южной группы войск 12-й Армии, оборонявшей Одессу. После оставления Одессы в августе-сентябре 1919 г. совершила 400-км переход по тылам противника, за что награждена Почётным революционным Красным Знаменем (1919 г.). В сентябре-октябре 1919 г. — в резерве 12-й Армии и Южного фронта. В ноябре 1919 г. переброшена под Петроград, но была возвращена на Южный фронт для поддержки наступления 14-й Армии на Харьков. В декабре 1919 г. — январе 1920 г. преследовала деникинские войска на Правобережной Украине, разоружала махновцев в районе Александровска.

1920 год

В январе-феврале 1920 г. дивизия участвовала в операции по освобождению Одессы. С марта 1920 г. — на советско-польском фронте. В мае-июне в составе Фастовской группы в боях под Белой Церковью, в июне-июле наступала на Шепетовку и Дубно, в августе участвовала в Львовской операции, наступая на золочевском а потом на львовском направлениях, штаб дивизии некоторое время выполнял функции управления группы войск на этих направлениях. В августе-сентябре 1920 г. вела оборонительные бои и отходила на восток. В ноябре 1920 г. участвовала в боях против петлюровских войск и частей 3-й Армии Врангеля на Правобережной Украине.

В декабре 1920 г. — начале 1921 г. участвовала в борьбе с бандами и охраняла сахарные заводы.

10 декабря командующим Вооружёнными Силами Украины и Крыма назначен М. В. Фрунзе. Вооружённые Силы Украины и Крыма состояли из двух округов, Киевского и Харьковского.

30 декабря Совет Народных Комиссаров СССР (председатель совета Ленин, Владимир Ильич) принял решение сократить Красную Армию.

1921—1932 года 
1921 год

Осенью в Вооружённых Силах Украины и Крыма проведены крупные манёвры войск. Проводились они недалеко от румынской границы, на Подолии. Руководил манёврами командующий Вооружёнными Силами Украины и Крыма М. В. Фрунзе. Эти манёвры в мирное время были первыми после окончания гражданской войны в России. Наряду с 45-й сд в них приняли участие 1-й корпус червонного казачества (командир Примаков, Виталий Маркович) в составе 1-й Запорожской червонно-казачьей дивизии и 2-й Черниговской червонно-казачьей дивизии, Кавалерийская бригада (командир Котовский, Григорий Иванович), а также 25-я стрелковая дивизия имени В. И. Чапаева, 24-я стрелковая дивизия Ульяновская, 44-я стрелковая дивизия. Подольские манёвры показали хорошую боевую подготовку войск.

С сентября 1921 года 45-я Волынская сд входила в состав Киевского военного округа.

С 1921 года красноармейцы дивизии стали читать окружной журнал «Красная рота». Окружная газета «Красная Армия» издавалась на украинском и русском языках.

17 ноября 1921 г. получила название «45-я Волынская Краснознамённая стрелковая дивизия».

1922 год

31 января введены нарукавные знаки различия командного состава РККА.
Располагались нарукавные знаки на полях клапанов: у пехоты был цвет — красный, у кавалерии — синий, у артиллерии — чёрный. Командиры отделений, помощники командиров взводов, старшины, командиры взводов, командиры рот, командиры батальонов (дивизионов), командиры полков, начальник дивизии стали иметь на военной форме видимые знаки отличия.

21 апреля Совет Труда и Обороны принял постановление слить Киевский военный округ (командующий войсками округа Якир, Иона Эммануилович) и Харьковский военный округ (командующий войсками округа Корк А. И.) в Юго-Западный военный округ (командующий войсками округа М. Я. Германович). Управление округа должно было находиться в г. Харькове. 45-я сд вошла в состав Юго-Западного военного округа.

1 мая воины дивизии приняли военную присягу. Это торжественное мероприятие проводилось в первый раз после окончания гражданской войны.

27 мая Юго-Западный военный округ получил название — Украинский военный округ.

В 1922 году организация стрелковой дивизии изменилась, количество стрелковых полков в дивизии сокращалось с девяти до трёх.

В мае начал формироваться 14-й стрелковый корпус с управлением в г. Киеве. В состав корпуса вошли 7-я стрелковая дивизия и 45-я сд. Управление 45-й сд должно было находиться в г. Киев.

1 июня для оперативно-строевого руководства войсками в Украинском военном округе сформирован Киевский военный район (командир района И. Э. Якир). 14-й стрелковый корпус вошёл в состав этого района.

3 июня завершились организационные изменения военной структуры на Украине. 45-я сд теперь входила в состав 14-го ск, далее в Киевский военный район, далее в Украинский военный округ.

12 августа 45-я сд прибыла на место дислокации в г. Киев.

30 декабря советские республики объединились в Союз Советских Социалистических Республик.

1923 год. Переход к территориальной системе организации и комплектования Красной Армии

8 августа декретом ЦИК и СНК СССР в Красной Армии введена территориально-милиционная система организации Вооружённых Сил. Так как 7-я Черниговская сд стала территориальной, 14-й ск тоже стал территориальным. 45-я Волынская сд не переводилась на новый принцип комплектования, оставаясь кадровой.

1924 год. Военная реформа 1924—1925 годов

45-я Волынская стрелковая дивизия (133, 134, 135-й стрелковые полки) дислоцировалась в Киеве, начальник дивизии Василенко Матвей Иванович.

Весной проведён первый регулярный призыв в армию. Эти изменения позволяют проводить регулярные занятия по боевой подготовке.

В соответствии с решениями 1-го Всесоюзного артиллерийского совещания (май 1924 г.) летом 1924 года в стрелковых дивизиях создаются артиллерийские полки двухдивизионного состава.

7 октября председатель Революционного Военного Совета СССР Троцкий, Лев Давидович подписал приказ о переводе стрелковых дивизий на единую организационную структуру.

Дивизия награждена орденом Трудового Красного Знамени УССР.

Осенью проведён второй регулярный призыв в армию.

1925 год

1 января 45-я сд входила в состав 14-го ск. Начальник дивизии М. И. Василенко. Управление дивизии в г. Киев.

Состав дивизии:
 133, 134, 135-й стрелковые полки,
 отдельный кавалерийский эскадрон,
 лёгкий артиллерийский полк (два дивизиона)
 специальные подразделения.

Численность личного состава дивизии 6516 человек. Вооружение дивизии: 54 орудия, 81 ручной пулемёт, 189 станковых пулемётов, 243 гранатомёта.

133, 134, 135-й стрелковые полки состояли: 1,2,3-й стрелковые батальоны, батарея полковой артиллерии и обслуживающие подразделения.

В летнем периоде обучения 1925 года большое внимание командирами уделялось тактической подготовке. Занятия по тактической подготовке проводились со включением тем стрелковой подготовки. По указанию командующего войсками округа Егорова А. И. проводились 3 — 4-дневные выходы подразделений (рот и батальонов) в поле для проведения тактических занятий. Проводились занятия по политической грамоте.

Политические знания красноармейцы дивизии пополняли из окружной газеты «Красная Армия» на украинском и русском языках и военно-политического журнала «Армия и революция». Окружной журнал «Красная рота» перестал издаваться.

По предложению ЦК КП(б) Украины советские и партийные организации Украины оказали помощь войскам округа в ремонте и оборудовании казарм.

1926 год

Командир роты Полтавской школы комсостава Богданов, Семён Ильич назначен командиром батальона (09.1925-03.1926) 135-го стрелкового полка 45-й сд.

1929 год. Перевооружение армии 1929—1937 годы

45-я Волынская сд (133, 134, 135-й стрелковые полки), начальник дивизии М. И. Василенко.

В 1929 году начальником 45-й сд назначен Борисенко Антон Николаевич.

25 февраля ЦК ВКП(б) принимает постановление «О командном и политическом составе РККА». ЦК ориентировал политработников и командиров-коммунистов воспитывать воинов быть преданными Советской власти, различать классового врага.

1931 год

45-я сд дислоцировалась в г. Киеве Киевского района (см. Киевский округ) (управление, 134-й сп, 135-й сп, 45-й артиллерийский полк, 45-й конный эскадрон, 45-я рота связи, 45-я сапёрная рота), а 133-й сп в г. Коростень.(4с)

Дивизия охраняла западную сухопутную советско-польскую границу.

16 апреля издана директива о начале строительства Коростеньского, Летичевского, Могилёв-Подольского (Могилёв-Ямпольского), Рыбницкого и Тираспольского укреплённых районов.

В начале 30-х годов в войсках округа проходило активное изучение нового вооружения под лозунгом «За овладение техникой!». Красноармейцы изучали правила хранения и эксплуатации техники, боролись умелое её использование на занятиях. В частях велась военно-техническая пропаганда. Большое место на своих страницах пропаганде технических знаний уделяла армейская печать. В 1931 году с 10 апреля окружная газета «Красная Армия» стала выходить со специальным приложением с названием «За технику!». В этой работе принимала участие и многотиражная газета 45-й дивизии.

1932 год

4 февраля управление 45-й стрелковой дивизии преобразуется в управление 45-го механизированного корпуса, 133-й стрелковый полк — в 133-ю механизированную бригаду, 134-й стрелковый полк — в 134-ю механизированную бригаду, 135-й стрелковый полк — в 135-ю стрелково-пулемётную бригаду.

Боевой состав в 1922 году 
В 1922 году организация стрелковой дивизии изменилась, количество стрелковых полков в дивизии сокращалось с девяти до трёх.

Боевой состав летом 1924 года 
 управление
 133-й сп
 134-й сп
 135-й сп
 лёгкий артиллерийский полк (летом 1924 года в стрелковых дивизиях создаются артиллерийские полки двухдивизионного состава.)

Боевой состав в 1925 году 
 управление
 133-й сп
 134-й сп
 135-й сп
 отдельный кавалерийский эскадрон,
 лёгкий артиллерийский полк (два дивизиона)
 специальные подразделения.

Боевой состав в 1929 году 
 управление
 133-й сп
 134-й сп
 135-й сп

Боевой состав в 1931 году 
 управление
 133-й сп
 134-й сп
 135-й сп
 45-й артиллерийский полк
 45-й конный эскадрон
 45-я рота связи
 45-я сапёрная рота

Формирование 1935 года 
1935 год

Вместо ушедшей на формирование 45-го мехкорпуса 45-й сд, осенью 1935 г. в районе г. Новоград-Волынский (Киевский ВО) была сформирована новая дивизия с прежним названием. Нумерацию частей дивизия получила от прежней 45-й Волынской Краснознамённой дивизии. Формирование продолжалось до мая 1938 г.

1939 год

Участвовала в Польской кампании 1939 г. в составе 15-го стрелкового корпуса 5-й Армии Украинского фронта и в Великой Отечественной войне.

2 октября 1939 года дивизия была в составе 15-го стрелкового корпуса 5-й армии Украинского фронта.

Перед началом войны являлась передовой дивизией Киевского особого военного округа, в 1940 г. награждена переходящим Красным Знаменем КОВО. Наличие в составе Таращанского стрелкового полка, ранее входившего в состав 44-й стрелковой дивизии (1-го формирования) под командованием Щорса Н. А., являлось основанием для того, чтобы называть дивизию продолжателем его традиций.

Великая Отечественная война 
Во время Великой Отечественной войны 45-я Волынская Краснознамённая стрелковая дивизия в действующей армии с 22 июня 1941 года по 30 июля 1942 года и с 15 октября 1942 года по 1 марта 1943 года.

В начале войны дивизия действовала в составе 15-го ск 5-й армии. Участвовала в Приграничном сражении. После прорыва противника на стыке 5-й и 6-й армий дивизия отходила на промежуточные рубежи по рекам Стоход и Случь, а затем в Коростеньский УР. 24-31 июля участвовала в контрударе у города Малин. 20 августа, ввиду наметившегося обхода правого фланга 5-й армии, начался отход армии за Днепр. При этом 15-й стрелковый корпус, за исключением 45-й дивизии, был переброшен в район северо-восточнее Чернигова автотранспортом и по железной дороге. 45-я дивизия отходила в пешем порядке, при этом прикрывая в одиночку всю полосу, которую ранее занимал корпус. Отход на рубеж Днепра был произведён успешно, однако в результате совместного наступления 2-й и 6-й армий немцев 5-я армия потерпела поражение. 45-я сд была окружена в районе Чернигова, командир дивизии Шерстюк ранен. К 10 сентября из окружения прорвалось всего 500 человек из состава 45-й и 62-й сд, объединённых в группу командира 62-й сд полковника Тимошенко, материальная часть была практически полностью потеряна. Остатки дивизии были рассеяны при выходе из Киевского «котла», однако командир дивизии вышел из окружения со штабом 15-го ск и было спасено знамя дивизии. Фактически дивизия была сформирована заново в ноябре-декабре 1941 года в Воронеже, по большей части из местных жителей (в том числе из народного ополчения). Дивизия 7 ноября 1941 года приняла участие в параде войск в Воронеже.

С 20 декабря 1941 года дивизия участвовала в зимнем контрнаступлении советских войск в составе 40-й армии. После начала летнего наступления немцев дивизия была окружена в районе Старого Оскола и большей частью уничтожена. Остатки дивизии в конце июля 1942 года выведены на переформирование. После пополнения в октябре дивизия была переброшена под Сталинград. За отличие в боях 1 марта 1943 года преобразована в 74-ю гвардейскую стрелковую дивизию.

Подчинение 
 Западный фронт, 12-я армия, — июнь-октябрь 1919 г.
 Южный фронт, Юго-Западный фронт, 14-я армия, — ноябрь 1919-март 1920 г.
 Юго-Западный фронт, 12-я армия, — март-апрель 1920 г.
 Юго-Западный фронт, 14-я армия, — апрель-май, июнь 1920 г.
 Юго-Западный фронт,Фастовская группа войск — май-июнь 1920 г.
 В оперативном подчинении 1-й Конной Армии — июнь-август 1920 г.
 Юго-Западный фронт, 14-я армия, — август-декабрь 1920 г.
 Киевский военный округ — январь 1921 г.-апрель 1922 г.
 Юго-Западный военный округ — апрель 1922 г.-июнь 1922 г.
 Украинский военный округ — июнь 1922 г.-май 1935 г.
 Киевский военный округ — май 1935 г.-июль 1938 г.
 Киевский особый военный округ — с июля 1938 г.
 Украинский фронт, 5-я армия, 15-й стрелковый корпус — сентябрь-октябрь 1939 г.
 Юго-Западный фронт, 5-я армия, 15-й стрелковый корпус — на 22.06.1941 года
 Юго-Западный фронт, 40-я армия — на 01.01.1942 года
 Брянский фронт, 40-я армия — на 01.07.1942 года
 Резерв Ставки ВГК, 4-я резервная армия — на 01.10.1942 года.
 Сталинградский фронт, 62-я армия — с 01.10.1942 года
 Донской фронт, 62-я армия — на 01.01.1943 года
 Донской фронт, 62-я армия — на 01.02.1943 года
 Резерв Ставки Верховного Главнокомандования, 62-я армия — на 01.03.1943 года

Состав на 22.06.1941 г 

 10-й стрелковый полк — подполковник Н. О. Гузь (сентябрь 1940 — сентябрь 1941)
 61-й стрелковый полк
 253-й стрелковый полк
 178-й лёгкий артиллерийский полк
 217-й гаубичный артиллерийский полк
 69-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион
 399-я зенитная батарея (63-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион)
 10-я разведывательная рота
 52-й сапёрный батальон
 94-й отдельный батальон связи
 43-й медико-санитарный батальон
 116-я отдельная рота химической защиты
 49-й автотранспортный батальон
 76-я полевая хлебопекарня
 204-й дивизионный ветеринарный лазарет
 774-я (222-я) полевая почтовая станция
 1670-я (335-я) полевая касса Госбанка

Укомплектованность 
 на 22.06.1941 года: личный состав 8373 человека, 8958 винтовок, 360 ручных пулемётов, 156 станковых пулемётов, 64 противотанковых 45-мм пушек, 33 76-мм пушки, 34 122-мм гаубицы, 12 152-мм гаубиц, 141 миномёт, 127 автомашин, 50 тракторов, 1766 лошадей.

Командиры 
 Худяков, Николай Акимович (24—26 июня 1919)
 Савицкий С. А. (26 июня — 7 июля 1919)
 Якир, Иона Эммануилович (7 июля — 18 августа 1919; 19 октября 1919 — 6 апреля 1921)
 Гарькавый, Илья Иванович (вр. и. д. 18 августа — 19 октября 1919)
 Гарькавый, Илья Иванович (05.1922 — 09.06.1924)
 Василенко, Матвей Иванович (25.06.1924—хх.01.1929)
 Борисенко Антон Николаевич (01.1929—06.1932)
 Ремезов, Фёдор Никитич (15.06.1937 — 15 июля 1938)
 ?
 генерал-майор Шерстюк, Гавриил Игнатьевич (01.04.1941 — 16.11.1941)
 генерал-майор Смехотворов, Фёдор Никандрович (17.11.1941 — 30.12.1941)
 полковник Маслюк, Дмитрий Матвеевич (10.01.1942 — 09.03.1942)
 полковник Соколов, Василий Павлович (10.03.1942 — 01.03.1943)

Награды 
 ??.??.1919 — награждена Почётным революционным Красным Знаменем (присвоено наименование «Краснознамённая»)
 17.11.1921 — присвоено наименование «Волынская»
 ??.??.1924 — награждена орденом Трудового Красного Знамени УССР
 ??.??.???? — награждена орденом Ленина

Награды частей дивизии:
 253-й стрелковый ордена Красной Звезды полк

Известные люди, связанные с дивизией

Память 
В честь дивизии в 1975 году переименована улица в Воронеже. На доме № 48А по Московскому проспекту установлена мемориальная доска.

Музеи, посвящённые дивизии, открыты в волгоградской школе № 76 (1968 год) и в воронежской школе № 70 (1984 год).

Примечания

Ссылки 
 Справочник
 Справочник на сайте клуба «Память» Воронежского госуниверситета
 Перечень № 5 стрелковых, горно-стрелковых, мотострелковых и моторизованных дивизий, входивших в состав Действующей армии в 1941—1945 гг.
 «Дислокация УВО в 1931 году»(4с)
 Сайт РККА. Энциклопедия. Репрессированные военнослужащие Красной армии. Комдивы. Борисенко Антон Николаевич.
 Сайт Беелгород.ru/ Борисенко Антон Николаевич.
 Сайт библиотека Царское Село книга — 1929. История 45-й Волынской Краснознамённой стрелковой дивизии.

Литература 
 Гражданская война и военная интервенция в СССР. Энциклопедия — М.: Советская энциклопедия, 1987.
 
 Филоненко С. И. Воронеж — Сталинград — Берлин (об истории боевого пути 45-й (74-й гв.) Нижнеднепровской ордена Б. Хмельницкого 2-й степени стрелковой дивизии) // — Воронеж, 2000
 Военный энциклопедический словарь. М., Военное издательство, 1984.
 Казаков А. Н. На той давнишней войне. Журнал «Звезда». Санкт-Петербург. 2005. № 5.
 Анатомия армии. Ю.Веремеев «Линия Сталина» и подготовка партизанской войны"
 Под красным знаменем. Сборник. Белгород, 1974; Шевченко И. Н. В боях и походах. Харьков, 1966. О Борисенко Антоне Николаевиче.

Советские стрелковые дивизии во время Гражданской войны
Стрелковые дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1919 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1943 году
История Киева
Воинские части и формирования — участники Сталинградской битвы
Участники Приграничных сражений (1941)